La Pimienta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Pimienta, Veracruz, 
 La Pimienta, Simojovel, 
 La Pimienta, Tabasco, Centla, 
 La Pimienta, Chilón, 
 La Pimienta, San Martín Chalchicuautla, 
 La Pimienta, San Fernando, 
 La Pimienta, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar